Antoine Maurel (né en 1981), scénariste et éditeur de bande dessinée ;
 Antoine Maurel (1815-1897), auteur d'une pastorale provençale.